Pulcini ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Pulcini (1950–2021), italienische Sozialphilosophin und Hochschullehrerin
 Franco Pulcini (* 1952), italienischer Musikwissenschaftler 
 Leonardo Pulcini (* 1998), italienischer Automobilrennfahrer
 Robert Pulcini (* 1964), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmeditor